Behandling betyder at arbejde med, at håndtere eller at udvise en vis adfærd. I almindelig, dansk sprogbrug bruges det i flere betydninger:

 Inden for medicin og helbredelse.
 Alternativ behandling – de tiltag, en alternativ behandler gør for at fremme helbredelse af sygdomme.
 Kosmetisk behandling – operative indgreb med den hensigt at forskønne kroppen, eller dække ar, skader og misdannelser.
 Medicinsk behandling – den proces, der sætter en læge i stand til at fremme helbredelse af skader og sygdomme.
 Psykiatrisk behandling – de tiltag, psykiatere gør for at lindre psykiske symptomer hos sindslidende.
 Strålebehandling bruger radioaktivitet til at eliminere kræftknuder.
 Elektrochok bruges til at behandle flere forskellige psykiatriske diagnoser.
 UHT-behandling bruges til at forlænge fødevarers holdbarhed.
 Lovforslag skal behandles inden de kan vedtages.
 EDB er læren om Elektronisk Data Behandling.

Referencer